Fringilla ist

 eine Singvogelgattung aus der Unterfamilie der Edelfinken
 ein Hauptgürtelasteroid: (709) Fringilla
 der Titel einer heute vergessenen Dichtung (Fringilla or Tales in Verse, 1885) des englischen Dichters Richard Doddridge Blackmore; amerikanisches Copyright 1895. Das Buch wurde Text-Vorlage für zwei berühmte illustrierte Bücher, das eine des amerikanischen Art-Nouveaux-Künstlers Will H. Bradley (1868–1962), das andere des englischen Künstlers Louis Fairfax-Muckley (1862–1926), der dem Arts and Crafts Movement nahestand. Alle drei Bücher erschienen im Jahr 1895 gleichzeitig in Cleveland/Ohio und in London.
 Kurztitel einer Erzählung (Die Haare der heiligen Fringilla, 1908) des deutschen Autors Otto Julius Bierbaum (1865–1910)